Detta är en lista över de 373 kommunerna i departementet Côtes-d'Armor i Frankrike.

Cotes-
Kommuner Cotes-